Contea di DeWitt o DeWitt County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di DeWitt (Illinois)
 Contea di DeWitt (Texas)